Swanee River steht für:

 Swanee River, anderer Name des Suwannee River, Fluss in Florida und Georgia, Vereinigte Staaten
 Swanee River (Film), US-amerikanisches Drama von Sidney Lanfield aus dem Jahr 1939
 die erste Textzeile des Liedes „Old Folks at Home“, dadurch auch der Titel des Liedes